"Jagua" pode ser:
 La Jagua Ibirico, município colombiano de Cesar
 Teju Jagua, divindade Guarani
 Laje da Jagua, formação submarina
 La Jagua del Pilar, município colombiano de La Guajira

Desambiguações de topônimos